Satavaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Satavaluoto (ö i Finland), Österbotten, 
 Ingastholm, ö, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar